Ралли Швеции () — ежегодная раллийная гонка, проходящая в лене Вермланд, Швеция в начале февраля

Первое ралли состоялось в 1950 году, в те годы оно называлось «Ралли Заходящего Солнца» (проходило летом). В первые годы участки располагались в разных местах, но с 1967 года старт и финиш в городе Карлстад. Обычно гонка идёт три дня, начинается в пятницу утром и финиширует в воскресенье днем. 

В 1973 году ралли было включено в календарь чемпионата мира по ралли, где является единственным регулярным этапом, который проходит в снежных условиях. Всего трижды Ралли Швеции не входило в программу мирового первенства, в 1974 году из-за нефтяного кризиса, в 1990 году из-за тёплой погоды и в 2021 году из-за пандемии коранавирусной инфекции COVID-19.

Во все времена проведения Ралли Швеции — победу на нем одерживали преимущественно североевропейцы.  Впервые традицию нарушил в 2004 году француз Себастьян Лёб, а начиная с 2013 года и вовсе практически перестали побеждать представители Северной Европы: три раза победил Себастьен Ожье (2013, 2015, 2016), по одному разу - Тьерри Невилль в 2018-м, Отт Тянак в 2019, Элфин Эванс в 2020-м.

Одна из «изюминок» Ралли Швеции — зрелищный трамплин под названием , неофициальный рекорд полета на котором принадлежит с 2016 года  (45 метров).

Победители и призеры

1950—1969

1970—1985

1986 - 1999

С 2000 года

Многократные победители

Многократные призёры (только чемпионат мира)

Примечания

Ссылки 
 
  — статистические данные за все годы на ewrc-results.com
  на сайте РаллиБазе

Ралли
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1950 года
Спортивные соревнования в Швеции
Автоспорт в Швеции